|-
| 108301 - || 2001 JK || 2 de maig, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108302 - || 2001 JL || 2 de maig, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108303 - || 2001 JN || 2 de maig, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108304 - || 2001 JP || 2 de maig, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108305 - || 2001 JX || 11 de maig, 2001 || Ondřejov || L. Šarounová
|-
| 108306 - || 2001 JZ || 11 de maig, 2001 || Ondřejov || L. Šarounová
|-
| 108307 - || || 13 de maig, 2001 || Olathe || L. Robinson
|-
| 108308 - || || 13 de maig, 2001 || Farpoint || G. Hug
|-
| 108309 - || || 15 de maig, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 108310 - || || 15 de maig, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 108311 - || || 15 de maig, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108312 - || || 15 de maig, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108313 - || || 15 de maig, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 108314 - || || 14 de maig, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 108315 - || || 15 de maig, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 108316 - || || 14 de maig, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 108317 - || || 14 de maig, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108318 - || || 14 de maig, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108319 - || || 15 de maig, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 108320 - || || 15 de maig, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 108321 - || || 15 de maig, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 108322 - || || 15 de maig, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108323 - || || 15 de maig, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108324 - || 2001 KB || 16 de maig, 2001 || Nogales || Tenagra II
|-
| 108325 - || 2001 KV || 17 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108326 - || 2001 KY || 17 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108327 - || || 17 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108328 - || || 17 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108329 - || || 17 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108330 - || || 17 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108331 - || || 16 de maig, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 108332 - || || 18 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108333 - || || 18 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108334 - || || 17 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108335 - || || 17 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108336 - || || 17 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108337 - || || 17 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108338 - || || 17 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108339 - || || 17 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108340 - || || 17 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108341 - || || 17 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108342 - || || 17 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108343 - || || 17 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108344 - || || 18 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108345 - || || 18 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108346 - || || 18 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108347 - || || 18 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108348 - || || 18 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108349 - || || 18 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108350 - || || 18 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108351 - || || 18 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108352 - || || 18 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108353 - || || 18 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108354 - || || 18 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108355 - || || 18 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108356 - || || 18 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108357 - || || 18 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108358 - || || 18 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108359 - || || 18 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108360 - || || 17 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108361 - || || 18 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108362 - || || 18 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108363 - || || 18 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108364 - || || 18 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108365 - || || 18 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108366 - || || 18 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108367 - || || 18 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108368 - || || 21 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108369 - || || 20 de maig, 2001 || Bergisch Gladbach || W. Bickel
|-
| 108370 - || || 21 de maig, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 108371 - || || 18 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108372 - || || 18 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108373 - || || 21 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108374 - || || 22 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108375 - || || 22 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108376 - || || 22 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108377 - || || 23 de maig, 2001 || Desert Beaver || W. K. Y. Yeung
|-
| 108378 - || || 22 de maig, 2001 || Ondřejov || P. Pravec, P. Kušnirák
|-
| 108379 - || || 17 de maig, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 108380 - || || 21 de maig, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 108381 - || || 21 de maig, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 108382 Karencilevitz || || 18 de maig, 2001 || OCA-Anza || M. White, M. Collins
|-
| 108383 - || || 17 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108384 - || || 17 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108385 - || || 17 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108386 - || || 17 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108387 - || || 17 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108388 - || || 17 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108389 - || || 17 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108390 - || || 17 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108391 - || || 17 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108392 - || || 17 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108393 - || || 17 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108394 - || || 17 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108395 - || || 17 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108396 - || || 17 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108397 - || || 17 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108398 - || || 17 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108399 - || || 18 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108400 - || || 18 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
8